Роздол — название населённых пунктов на Украине:
 Роздол — посёлок городского типа в Николаевском районе Львовской области.
 Роздол — посёлок в Золотоношском районе Черкасской области.

См. также 
 Раздол
Новый Роздол